Aa — диграф, используемый в некоторых языках, например, в нидерландском алфавите и в африкаанс. В этих языках обозначает звук .

Диграф aa также традиционно использовался в датском и норвежском алфавитах вместо графемы å, обозначающей звук  или . Сейчас это написание иногда сохраняется в именах собственных: ср.  — Обенро (но возможно и написание Åbenrå) или норвежскую фамилию Faarlund (изредка также Fårlund).

См. также 
 Ꜳ

Ссылки 

Диграфы в латинице